Robert Galbraith – amerykański wojskowy, uczestnik wojny amerykańsko-filipińskiej
 Robert Galbraith – kanadyjski polityk
 Robert Galbraith – pseudonim literacki J.K. Rowling

Zobacz też:
 Robert Galbraith Heath – amerykański psychiatra